Pappilansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Elosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (87 ha)
2. Pappilansaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,29, long 29,35),  (51 ha)
3. Pappilansaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (1 ha)

Se även
Pappilansaaret

Robotskapade Finlandförgreningar